Сезон ЖНБЛ 1988 — это 8-й сезон женской национальной баскетбольной лиги, по окончании которого чемпионом, в пятый раз, стала команда «Нанавадинг Спектрес».

В регулярном чемпионате приняло участие двенадцать клубов, на один больше, чем в прошлом, так как в межсезонье была создана команда «Перт Брейкерс». Из-за проведения Олимпийских игр в Сеуле регулярный чемпионат в данном сезоне проходил в более ранние сроки, стартовал он 5 февраля, а завершился 17 июля, MVP которого была признана форвард клуба «Норланга Тайгерс», Джули Никел. Наставник команды «Банкстаун Брюинз», Робби Кэди, был признан тренером сезона, а Люсиль Хэмилтон из клуба «Австралийского института спорта» — лучшим молодым игроком года. Официально турнир 1988 года завершился 23 июля, когда команда «Нанавадинг Спектрес» разгромила в финальном матче команду «Норт-Аделаида Рокетс» со счётом 71:43, а MVP финала была признана свингмен «Спектрес» Шелли Горман.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок женской НБЛ: Джули Никел, Норланга Тайгерс
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Шелли Горман, Нанавадинг Спектрес
 Лучший молодой игрок женской НБЛ: Люсиль Хэмилтон, Австралийский институт спорта
 Лучший снайпер женской НБЛ: Джули Никел, Норланга Тайгерс
 Тренер года женской НБЛ: Робби Кэди, Банкстаун Брюинз

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Мишель Тиммс (Нанавадинг Спектрес)
 З Робин Мар (Нанавадинг Спектрес)
 Ф Донна Браун (Норт-Аделаида Рокетс)
 Ф Шелли Горман (Нанавадинг Спектрес)
 Ф Дебби Слиммон (Коберг Кугарз)

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1988